Little Falls kan syfta på:

Geografi

USA 

 Little Falls, Minnesota, countyhuvudort, Morrison County
 Little Falls, New Jersey, ort, Passaic County
 Little Falls, New York, ort, Herkimer County